Tomašica est un toponyme qui peut désigner :
 Tomašica, un village de Bosnie-Herzégovine situé sur le territoire de la Ville de Prijedor et dans la République serbe de Bosnie ;
 Tomašica, un village de Croatie situé dans la municipalité de Garešnica, comitat de Bjelovar-Bilogora.